Ludwig Choulant ist der Name folgender Personen:

 Ludwig Choulant (1791–1861), deutscher Arzt und Medizinhistoriker, siehe Johann Ludwig Choulant
* Ludwig Theodor Choulant (1827–1900), deutscher Maler und Architekt, Sohn von Johann Ludwig